

Зейнсвілл — місто, штат Індіана
 Зейнсвілл — місто, штат Огайо